Тепли́чный переу́лок — московская улица в районе Щукино Северо-Западного административного округа, тупиковый переулок, выходящий на улицу Берзарина.

Происхождение названия 
Назван в 1958 году по расположению близ совхозных теплиц напротив совхоза «Тепличный».

Описание 
Тепличный переулок начинается от улицы Берзарина, проходит на север параллельно улице Маршала Малиновского и заканчивается тупиком, не доходя до улицы Ирины Левченко.

Учреждения и организации 
по нечётной стороне:
 № 5 — Национальная федерация лечебной верховой езды и инвалидного конного спорта (НФ ЛВЕ ИКС);

по чётной стороне:

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт района Щукино
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Учреждения по Тепличному переулку.

Переулки Москвы